Saint Longin désigne plusieurs saints chrétiens :

 Longin le Centurion (), soldat qui perça le flanc du Christ avec sa lance sur la croix ; 
 Longin de Marseille, fêté le 21 juillet ;
 Longin (), Père du désert en Égypte célèbre pour ses apophtegmes. ;
 Longin de Koriajemka († 1540), ascète, moine au monastère Saint-Paul de l’Obnora, non loin de Vologda, fondateur du monastère de Koriajemka.

Références